El nombre Donald Curtis puede hacer referencia a:

 Donald Curtis, actor estadounidense.
 Donald Curtis, seudónimo del escritor español Juan Gallardo Muñoz.